Il doppio del torneo di tennis Kosice Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Luxa e Igor Zelenay che hanno battuto in finale Johan Landsberg e Harel Levy 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Johan Landsberg /  Harel Levy (finale)
 Petr Luxa /  Igor Zelenay (Campioni)

 Marcos Daniel /  Marcio Torres (primo turno)
 Viktor Bruthans /  Adam Chadaj (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2005